Il doppio del torneo di tennis Aberto de Tênis de Santa Catarina 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adrián García e Leonardo Mayer che hanno battuto in finale Thomaz Bellucci e Bruno Soares 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Thomaz Bellucci /  Bruno Soares (finale)
 Adrián García /  Leonardo Mayer (Campioni)

 Franco Ferreiro /  André Ghem (semifinali)
 Brian Dabul /  Marcel Felder (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2008